

Sigle 
 Maximum Transmission Unit – Dimensione massima di un pacchetto di dati per una data comunicazione
 Michigan Technological University – università statunitense

Aziende 
 MTU Aero Engines – azienda tedesca produttrice di motori aeronautici e operatrice di servizi di manutenzione di motori aeronautici
 MTU Friedrichshafen – azienda tedesca produttrice di motori, di proprietà della DaimlerChrysler fino al 2006

Codici 
 MTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Montepuez (Mozambico)
 mtu – codice ISO 639-3 della lingua tututepeca mixteca

Altro 
 MTU – abbreviazione aeronautica di Metric unit – Unità di misura del sistema metrico